Tamsel steht für:

 Tamsel, deutscher Name von Dąbroszyn (Witnica), Ortschaft in der Gmina Witnica, Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Tamsel (Roman) (1999; Taschenbuchtitel: Hoch zu Ross), der erster Band von Horst Bosetzkys  Familiensaga

Tamsel ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Tamsel (* 2000), Schweizer Kunstturner